La saison 2019-2020 de Challenge League est la  du championnat de la deuxième division suisse, après la Super League. Le championnat oppose en matchs aller-retour (deux fois, donc quatre parties contre chaque équipes) dix clubs dont un promu de Promotion League et un relégué de Super League. Le vainqueur est promu, le deuxième est qualifié pour un barrage en matchs aller-retour face au neuvième de Super League et le dernier descend généralement en Promotion League.

Comme la Super League, le championnat est suspendu le 28 février en raison de la pandémie de Covid-19. Il reprend finalement le 19 juin, à partir de la 24e journée. Comme le championnat de Promotion League est annulé en cours de saison, aucune équipe de la troisième division n'est promue, donc aucun club de Challenge League n'est menacé de relégation sportive.

Les 10 clubs participants

Classement

Domicile et extérieur

Résultats





Statistiques

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Évolution du classement 
Comme le championnat de Promotion League est annulé, aucune équipe de Challenge League n'est menacée de relégation sportive.

Barrage de relégation 
Le barrage de relégation se déroule sur deux matchs et oppose le neuvième de Super League, au deuxième de Challenge League. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Super League tandis que le perdant tombe ou reste en Challenge League. Le FC Vaduz est promu en Super League tandis que le FC Thoune est relégué.

Classement des buteurs

Classement des passeurs

Parcours en coupes d'Europe 
Le FC Vaduz participe à la Ligue Europa en tant que vainqueur de la Coupe du Liechtenstein 2018-2019.

FC Vaduz

Qualifications 

|-
!colspan=5|Voie principale : premier tour de qualification

|-
!colspan=5|Voie principale : deuxième tour de qualification

|-
!colspan=5|Voie principale : troisième tour de qualification

Voir aussi 
 Coupe de Suisse de football 2019-2020

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Swiss Football League

2019-2020
Football M2
Suisse M2
Championnat M2